Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Grizzlies de Memphis au fil des saisons.

L'équipe est actuellement entraînée par Taylor Jenkins.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Grizzlies de Memphis
National Basketball Association
Entraîneur des Grizzlies de Vancouver
Entraîneur des Grizzlies de Memphis